Giuseppe Leoni (1803 – ?), architetto neoclassico svizzero
Giuseppe Leoni (1778 – ?), illusionista, detto l'"uomo incombustibile"
Giuseppe Leoni (1904-1990), deputato della I Legislatura della Repubblica Italiana
Giuseppe Leoni (1947), politico italiano
Giuseppe Leoni, dirigente della sede milanese dell'azienda SIT - Siemens nel periodo tra la fine degli anni ' 60 e l'inizio degli anni ' 70 del secolo scorso. Fu il primo a subire nel 1970 un attentato da parte delle Brigate Rosse.